Ebel può riferirisi a:
Ebel, azienda svizzera produttrice di orologi
Ebel, cognome tedesco
Ebel, quartiere di Bottrop
EBEL, campionato multinazionale di hockey su ghiaccio con sede in Austria.